Tom Brady (ur. 1963) – amerykański reżyser
 Tom Brady (ur. 1977) – amerykański futbolista